Por El Casar pode estar à procura de:
 El Casar - um município da Espanha.
 El Casar - uma estação da Linha 12 do Metro de Madrid.

Desambiguação